Bedford är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Brian Bedford (1935–2016), engelsk skådespelare
David Bedford (atlet), brittisk atlet
David Bedford, brittisk musiker
 Francis Bedford (1816–1894), brittisk fotograf
 Gunning Bedford (1742–1797), amerikansk politiker, federalist, guvernör i Delaware
 Gunning Bedford, Jr. (1747–1812), amerikansk politiker, grundlagsfader och medlem av kontinentala kongressen
Harry Bedford, brittisk fotbollsspelare
Harry Bedford (politiker), nyzeeländsk politiker
James Bedford, kryonikserad bevarad psykolog (världens första person att bli kryonikserad) 
John Bedford, brittisk industriman
Mark Bedford, basist
Paddy Bedford, australisk artist
Sybille Bedford, författare
Nathan Bedford Forrest, amerikansk generallöjtnant

Se även
 Hertig av Bedford – en adlig titel och innehavare av titeln
 John, hertig av Bedford (1389–1435), den fjärde sonen till Henrik IV av England och Marie de Bohun
 Earl av Bedford – en titel som huvudmannen i den brittiska adelssläkten Russell 1539–1694 bar

Engelska efternamn